Ян III  (; , Олесский замок, Русское воеводство — , Вилянувский дворец, Варшава) — видный польский полководец, король польский и великий князь литовский с 1674 года. В его правление, ознаменовавшееся затяжными войнами с Османской империей, Речь Посполитая в последний раз пережила взлёт как европейская держава.

Список занимаемых должностей: староста яворовский (1646), красноставский (1652) и стрыйский (1660), великий коронный хорунжий (1656), маршалок великий коронный (1665), гетман польный коронный (1666—1668), гетман великий коронный (1668—1674).

Ранние годы 
Собеский происходил из мелкопоместного рода Собеских. Его отец Якуб Собеский разбогател и возвысился за счёт брака с Софией Теофилией Данилович, внучкой выдающегося полководца Станислава Жолкевского. На исходе жизни Якуб занимал высокую должность краковского каштеляна. Сестра будущего короля, Екатерина, поочерёдно состояла в браке с двумя богатейшими людьми государства — Владиславом Заславским и Михаилом Казимиром Радзивиллом.

Ян получил образование в коллегии Новодворского и Ягеллонской академии в Кракове. Вместе с братом Мареком провёл два года в странах Западной Европы. Освоил латинский, французский, немецкий и итальянский языки. Считается, что из всех польско-литовских монархов XVII века Собеский был наиболее образованным.

В Речь Посполитую братья вернулись в 1648 году во время восстания Богдана Хмельницкого. Оба вступили в войско. Год спустя Марек пропал в татарском плену. Ян участвовал в посольстве в Турцию. Изучил устройство Османской империи, освоил татарский язык. По возвращении на родину участвовал в войне против Русского государства. Во время шведского нашествия 1655 года, получившего в польской литературе название «потопа», сначала примкнул к про-шведской партии великого гетмана Литовского Януша Радзивилла и воевал на стороне Карла Густава, а затем сражался против интервентов — на стороне законного короля Яна II Казимира.

Военные успехи 

В 1665 году 36-летний Собеский женился на богатой вдове Марысеньке Замойской, француженке, которая попала в Польшу в свите королевы Марии Людовики. Благодаря протекции королевы через год стал польным коронным гетманом. В октябре 1667 году добился победы над татарами и казаками в сражении под Подгайцами. Амбициозная Марысенька, решившая стать архитектором карьеры супруга, надеялась, что этого успеха будет достаточно для избрания Собеского королём, тем более что в 1668 году он получил должность великого гетмана. Однако польская шляхта под давлением императора Священной Римской империи предпочла избрать на престол князя Вишневецкого.

Чтобы обеспечить успех мужа на следующих выборах, Марысенька отправилась во Францию ко двору Людовика XIV, который в то время был самым могущественным человеком Европы. В обмен на помощь (в том числе финансовую, необходимую для подкупа выборщиков) она гарантировала заключение франко-польско-шведского союза, направленного против заклятых врагов французской короны — Габсбургов. В эти годы Собеский, занятый в беспрерывных военных кампаниях, мало виделся с женой. Его обстоятельные письма к супруге — важнейший источник по истории того времени.

Два знаменательных события в истории Польско-Литовского государства выпали на 11 ноября 1673 года: в этот день умер Вишневецкий, а Ян Собеский одержал громкую победу над турками в битве под Хотином. Хотя победа не спасла государство от утраты территорий по Бучачскому миру, поддерживаемый Габсбургами кандидат (принц Карл Лотарингский) не получил на выборном сейме 19 мая 1674 года достаточного числа голосов, а Собеский на гребне военных успехов под звон французского золота был избран монархом Речи Посполитой.

Союз с Францией 

После вступления Собеского на престол договорённости с французским королём были оформлены в июне 1675 года тайным Яворовским договором. Новый монарх видел своей основной целью продолжение войны с Турцией, которая закрепила за собой богатейшую Подолию, где многие шляхтичи имели земельные угодья. В этом отношении его естественными союзниками оказались Габсбурги, в то время как Людовик XIV, связанный союзными отношениями с султаном, настаивал на скорейшем свёртывании боевых действий.

В октябре 1676 года Собеский заключил с турками Журавенское перемирие, которое не было утверждено сеймом. Профранцузская политика не пользовалась в стране поддержкой. Шляхта опасалась, что после завершения турецкой войны Собеский объявит войну императору или по образу и подобию Людовика XIV установит в Польше абсолютистский режим. Надежды Собеского компенсировать утрату Подолии приобретением земель на севере и западе (благодаря помощи французов и шведов) также не оправдывались.

Разрыв с Версалем был ускорен недальновидной политикой Людовика, который рассматривал польского союзника лишь как пешку в вековой борьбе французских королей с Габсбургами. Он не соглашался признать права на наследование престола за старшим сыном короля и Марысеньки. Однако больше всего королеву раздражало, что её собственные французские родственники вопреки ожиданиям не получили при версальском дворе должного признания и ранга иностранных принцев.

Союз с Австрией 
Вступив на престол, Собеский провёл радикальную реформу в вооружении и организации польской армии.
Несмотря на восхищение французским двором и культурой, он всё-таки подписал 1 апреля 1683 года договор с австрийским императором Леопольдом. В случае нападения турок на столицу одного из союзников другой должен был поспешить ему на помощь.

Содействие Собеского понадобилось осенью того же года, когда 200-тысячное войско Кара-Мустафы, визиря султана Мехмеда IV, осадило Вену. Польский полководец прибыл к стенам города с 25-тысячной армией и в силу своего королевского статуса принял командование объединённым 75-тысячным войском. Под его командованием коалиция христианских держав нанесла сокрушительное поражение туркам 12 сентября 1683 года на Каленберге, навсегда остановив продвижение Османской империи в глубь Европы.

Христианские правители преследовали отступающих турок по территории Венгрии, когда между польским и австрийским монархами выявились существенные разногласия. Собеский стремился наступать в сторону Дунайских княжеств, мечтая раздвинуть границы Речи Посполитой до Чёрного моря. Однако все его молдавские походы окончились неудачно, причём во время заключительной кампании (1691) он едва не попал в плен.

Последние годы 
Литовские магнаты в последние годы правления Собеского были озабочены не столько борьбой с турецкой угрозой, сколько выяснением отношений друг с другом. В надежде приобрести могущественного союзника в противостоянии османам Собеский пошёл в 1686 году на заключение «Вечного мира» с Россией. Ценой этого мира был формальный отказ от претензий на Киев.

Последние пять лет жизни Собеского были омрачены беспрестанными недугами и династическим раздором. Его старший сын не ладил с матерью и младшими братьями. Предчувствуя скорую смерть короля, каждый из сыновей надеялся зацепиться за престол благодаря поддержке той или иной иностранной державы. Марысенька от имени супруга почти открыто торговала должностями. Значительные доходы направлялись на украшение семейных резиденций в Яворове, Золочеве, Поморянах и Жолкве. Любимой же резиденцией Собеского был построенный по французским образцам Вилянувский дворец рядом с Варшавой, где он и умер.

После смерти правителя произошла гражданская война в Великом Княжестве Литовском (между усилившимися Сапегами и коалицией из Вишневецких, Огинских, Пацов и Радзивиллов).

Семья 

В мае 1665 года Ян Собеский женился на француженке Марии Казимире Луизе де Гранж д’Аркьен (1641—1716), вдове воеводы сандомирского и краковского Яна «Себепана» Замойского (1627—1665). Из тринадцати детей только четверо достигли зрелого возраста:
 Якуб Людвик Генрик (2 ноября 1667 — 19 декабря 1737), наследный принц Польши, женился на пфальцграфине Ядвиге Елизавете Нойбургской; у них три дочери: одна выдана за герцога Бульонского, другая — за шевалье де Сен-Жоржа, третья — обручена с Карлом XII.
 дочери-близнецы (9 мая 1669), мертворождённые или умерли вскоре после рождения.
 Тереза ​​Теофила (октябрь 1670), была слабым ребёнком, прожила не более месяца.
 Аделаджа Людвика (15 октября 1672 — 10 февраля 1677), прозванная «Барбелун», умерла в возрасте 4-х лет.
 Мария Тереза ​​(18 октября 1673 — 7 декабря 1675), прозванная «Ла Маннон», умерла в возрасте 2-х лет.
 дочь (октябрь 1674), мертворождённая или умерла вскоре после рождения.
 Тереза ​​Кунегунда (4 марта 1676 — 10 марта 1730), жена баварского курфюрста Максимилиана II, мать императора Карла VII.
 Александр Бенедикт (6 сентября 1677 — 19 ноября 1714), неудачно баллотировался в короли после смерти отца, после чего вступил в монашеский орден капуцинов и удалился жить в Ватикан.
 дочь (13 ноября 1678), мертворождённая или умерла вскоре после рождения.
 Константин Владислав (1 мая 1680 — 28 февраля 1726) женился на Марии Юзефе Вессель, дочери старосты ружанского Станислава Весселя, детей не было.
 Ян (4 июня 1682 — 1 января/12 апреля 1685), умер в возрасте 2-х лет.
 дочь (20 декабря 1684), мертворождённая или умерла вскоре после рождения.

Генеалогия

Память 
 В честь Яна III польский астроном Ян Гевелий назвал созвездие «Щит Собеского».
 В честь Яна III в феврале 2017 введена банкнота 500 злотых
 В Гданьске установлен памятник Яну III Собескому.
 Яну Собескому установлен бюст в Летнем саду в Санкт-Петербурге.
 Имя Яна ІІІ присвоено 11-й бронекавалерийской дивизии.
Образ в кино
 «Пан Володыёвский» / «Pan Wolodyjowski» (Польша; 1969) — режиссёр Ежи Гоффман, в роли великого гетмана Яна Собеского — Мариуш Дмоховский.
  / «Bitwa pod Wiedniem» (Италия, Польша, 2012) — режиссёр , в роли короля Яна III Собеского — Ежи Сколимовский.

Комментарии

Примечания

Литература 
 Ивонина Л. И. Ян Собеский — легенда и реальность  // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2018. № 4.
 Ивонина Л. И. Яркий закат Речи Посполитой: Ян Собеский, Август Сильный, Станислав Лещинский. — М. ; СПб. : Нестор-История, 2020. — 184 с., ил. ISBN 978-5-4469-1769-3.

Ссылки 

 
 
 
 Б.Н. Флоря. Посольство И.И. Чаадаева в Речь Посполитую (1671 г.) и судьба русско-польского союза. Журнал «Исторический вестник», № 6, 2013

Маршалки великие коронные
Собеский, Ян
Собеский, Ян
Правители Европы XVII века
Короли Польши
Великие князья литовские
Сенаторы Речи Посполитой
Депутаты Сейма Речи Посполитой
Выпускники Ягеллонского университета
Участники Русско-польской войны 1654—1667 годов (Польша)
Собеские
Умершие в Варшаве
Похороненные в Вавельском соборе